Lucas Tolentino Coelho de Lima (* 27. srpna 1997 Rio de Janeiro), známý jako Lucas Paquetá, je brazilský profesionální fotbalista, který hraje na pozici ofensivního záložníka za anglický klub West Ham United FC a za brazilský národní tým.

Přestupy 
 z Flamengo do AC Milan za 38 400 000 Euro
 z AC Milán do Olympique Lyon za 20 000 000 Euro
 z Olympique Lyon do West Ham United za 44 950 000 Euro

Statistiky

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz ligy provincie Carioca (2017)

Reprezentační 
 1× účast na Copa América (2019 - zlato)

Individuální 
 Tým roku Ligue 1 podle UNFP – 2020/21

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 

Brazilští fotbalisté
Brazilští fotbaloví reprezentanti
Fotbalisté Clube de Regatas do Flamengo
Fotbalisté AC Milán
Narození v roce 1997
Narození v Riu de Janeiru
Žijící lidé
Muži
Fotbaloví záložníci
Narození 27. srpna
Vítězové Copa América
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2022